– japońska biegaczka narciarska.

Kariera 
Kobayahi zadebiutowała w Pucharze Świata 14 marca 2008 roku we włoskiej miejscowości Bormio, gdzie w biegu na 2,5 km techniką dowolną zajęła 58. miejsce. W Tarvisio pojawiła się po raz pierwszy  w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W 2011 roku po raz pierwszy zadebiutowała na Mistrzostwach Świata w Oslo.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Japońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987